HMS Strongbow — название двух кораблей Королевского флота Великобритании:

 HMS Strongbow (1916) — эскадренный миноносец типа R. Спущен на воду в 1916 году. Погиб в бою в 1917 году.
 HMS Strongbow (P235) — подводная лодка типа S. В строю с 1943 по 1945 год.